Guernica y Luno (ou Gernika-Lumo) — município da Espanha na província da Biscaia, comunidade autónoma do País Basco
Guernica (Buenos Aires) — cidade da Argentina, na área metropolitana de Gran Buenos Aires
Bombardeio de Guernica — ataque aéreo no município de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola
Guernica (quadro) — painel pintado por Pablo Picasso sobre o bombardeio de Guernica
Guernica (canção) — da banda japonesa Kuroyume

Desambiguações de topônimos